Neoopisthopterus är ett släkte av fiskar. Neoopisthopterus ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Neoopisthopterus